W Polsce
 Kozłowiec – część wsi Wielki Komorsk w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Kozłowiec – część wsi Świątkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Kozłowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne 
 Kozłowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Kozłowiec – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Kozłowiec – część wsi Świrna w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Bodzechów
 Kozłowiec – gromada w powiecie opoczyńskim, później w przysuskim
 Kozłowiec – półwysep w obrębie akwenu jezior Wdzydzkich

Zobacz też 
 RTCN Kozłowiec
 Kozłówek